Gojakovići (Kladanj), een plaats in de gemeente Kladanj in Bosnië-Herzegovina
 Gojakovići (Mojkovac), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Mojkovac
 Gojakovići (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje